Heidenblut ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Heidenblut (* 1961), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Heidenblut (1906–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Heidenblut (* 1934), deutscher Politiker (CDU)